Getklövtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Getklövtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Getklövtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Getklövtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,27 ha)
Getklövtjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (8,29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn